Choroni ou l'une de ses graphies, peut désigner :

Toponymes

Choroní : l'une des paroisses civiles de la municipalité de Girardot dans l'État d'Aragua ;
 Choroní : la capitale de la paroisse civile de Choroní dans la municipalité de Girardot dans l'État d'Aragua.

Homonymie de toponyme